Список включає всі матчі (як офіційні, так і товариські), які провела національна збірна України з футболу як член ФІФА (тобто починаючи з першого матчу проти збірної Угорщини 29 квітня 1992 року до теперішнього часу). Матчі збірної УРСР в цей список не включено.

Станом на 17 червня 2022 року збірна України провела 296 матчів (131 вдома, 125 в гостях і 40 на нейтральному полі), з них — вона перемогла у 133, звела в нічию 84 і програла в 79, різниця м'ячів 408—300 (+108). Враховано скасований поєдинок Ліги націй сезону-2020/2021 Швейцарія — Україна, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, та в якому відповідно до рішення КДК УЄФА збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.

У цьому списку матчі розбито для зручності сприйняття за роками, також для кожного року наведено статистику з проведених матчів у форматі — Матчі-Перемоги-Нічиї-Поразки-Забиті/Пропущені м'ячі-Очки. (Для підрахунку очок тут використано триочкову систему).

Також, якщо збірна брала участь у відборі до чемпіонату Європи чи чемпіонату світу або грала в Лізі націй, наведено турнірне становище на кінець календарного року чи по завершенні відповідного турніру.

1992 рік

Статистика

1993 рік

Статистика

1994 рік

Статистика 

Турнірне становище на кінець 1994 року в 4-й групі відбіркового турніру на Чемпіонат Європи 1996 року

1995 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в 4-й групі на Чемпіонат Європи 1996 року

1996 рік

Статистика 

Турнірне становище на кінець 1996 року в 9-й групі зони УЄФА відбіркового турніру на Чемпіонат Світу 1998 року

1997 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в 9-й групі зони УЄФА на Чемпіонат світу 1998 року

Національна збірна України з футболу отримала право грати в плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу 1998 року, де поступилася за сумою двох матчів національній збірній Хорватії — 1:3.

1998 рік

Статистика 

Турнірне становище на кінець 1998 року в 4-й групі відбіркового турніру на Чемпіонат Європи 2000 року

1999 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в 4-й групі на Чемпіонат Європи 2000 року

Національна збірна України з футболу отримала право грати в плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату Європи 2000, де поступилася за сумою двох матчів національній збірній Словенії — 2:3.

2000 рік

Статистика 

Турнірне становище на кінець 2000 року в 5-й групі зони УЄФА відбіркового турніру на Чемпіонат світу 2002 року

2001 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в 5-й групі зони УЄФА на Чемпіонат Світу 2002 року

Національна збірна України з футболу отримала право грати в плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу 2002 року, де поступилася за сумою двох матчів національній збірній Німеччини — 2:5.

2002 рік

Статистика 

Турнірне становище на кінець 2002 року в 6-й групі відбіркового турніру на Чемпіонат Європи 2004 року

2003 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в 6-й групі на Чемпіонат Європи 2004 року

2004 рік

Статистика 

Турнірне становище на кінець 2004 року в 2-й групі зони УЄФА відбіркового турніру на Чемпіонат Світу 2006 року

2005 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в 2-й групі зони УЄФА на Чемпіонат Світу 2006 року

Національна збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Чемпіонату Світу 2006 року.

2006 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні групового турніру в групі H на Чемпіонаті Світу 2006 року

Національна збірна України з футболу отримала право грати в плей-оф Чемпіонату світу 2006 року, де дійшла до чвертьфіналу поступившись національній збірній Італії — 0:3.

Турнірне становище на кінець 2006 року в групі B відбіркового турніру на Чемпіонат Європи 2008 року

2007 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в групі B на Чемпіонат Європи 2008 року

2008 рік

Статистика 

Турнірне становище на кінець 2008 року в 6-й групі зони УЄФА відбіркового турніру на Чемпіонат Світу 2010 року

2009 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в 6-й групі зони УЄФА на Чемпіонат Світу 2010 року

Національна збірна України з футболу отримала право грати в плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу 2010 року, де поступилася за сумою двох матчів національній збірній Греції — 0:1.

2010 рік

Статистика

2011 рік

Статистика

2012 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні групового турніру в групі D на Чемпіонаті Європи 2012 року

Турнірне становище на кінець 2012 року в групі Н зони УЄФА відбіркового турніру на Чемпіонат Світу 2014 року

2013 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в групі H зони УЄФА на Чемпіонат Світу 2014 року

Національна збірна України з футболу отримала право грати в плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу 2014 року, де поступилася за сумою двох матчів національній збірній Франції — 2:3.

2014 рік

Статистика 

Турнірне становище на кінець 2014 року в групі C відбіркового турніру на Чемпіонат Європи 2016 року

2015 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в групі C на Чемпіонат Європи 2016 року

Національна збірна України з футболу отримала право грати в плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату Європи 2016, де за сумою двох матчів обіграла національну збірну Словенії — 3:1.

2016 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні групового турніру в групі C на Чемпіонаті Європи 2016 року

Турнірне становище на кінець 2016 року в групі I зони УЄФА відбіркового турніру на Чемпіонат Світу 2018 року

2017 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні відбіркового турніру в групі I зони УЄФА відбіркового турніру на Чемпіонат Світу 2018 року

2018 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні групового турніру в групі 1 ліги B в Лізі націй УЄФА 2018/2019 років

Національна збірна України з футболу ввійшла в лігу А Ліги націй УЄФА і здобула ймовірне право кваліфікуватися у фінальну частину Чемпіонату Європи 2020 через Лігу націй УЄФА.

2019 рік

Статистика 

Турнірне становище по завершенні групового турніру в групі B на Чемпіонаті Європи 2020 року

Національна збірна України з футболу вийшла у фінальну частину Чемпіонату Європи 2020

2020 рік

Статистика

2021 рік

Статистика 

Національна збірна України з футболу отримала право грати в плей-оф за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу 2022 року

2022 рік

Статистика

Примітки 

Матчі збірної України з футболу